Rzeki na terenie Niemiec i Czech:
 Biała Elstera – czes. Bílý Halštrof, niem. Weiße Elster, prawy dopływ Soławy
 Czarna Elstera – niem. Schwarze Elster, rzeka we wschodnich Niemczech, prawy dopływ Łaby
 Mała Elstera – niem. Kleine Elster

Zobacz też:
 Elster
 Elstera-Soława

de:Elster (Begriffsklärung)
en:Elster
fr:Elster
nl:Elster
sk:Elster